Edward Binns – attore statunitense
Michael Binns – calciatore giamaicano
Niall Binns – poeta britannico
Pat Binns – diplomatico canadese
Vivienne Binns – artista australiana